Pleasant Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant Street School (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 86000094
 Pleasant Street School (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 96000736